Лос Побрес има више значења:

 Лос Побрес (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Лос Побрес (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Побрес (Ел Еспинал), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лос Побрес (Сан Педро Амусгос), насеље у савезној држави Оахака у Мексику